

Teatro 
 Tutor – opera teatrale di cui ci ha lasciato testimonianza Cicerone

Altro 
 tutore – in ambito giuridico, un rappresentante legale
 tutore – una figura professionale nel settore dell'istruzione
 tutor di formazione – una figura professionale nel settore della formazione
 tutor di sostegno – una figura esperta nel sostegno di persone affette da dipendenze partecipanti a gruppi di terapia e recupero
 Safety tutor o SICVE – un dispositivo di misurazione della velocità
 Iulius Tutor o Giulio Tutore – ufficiale dell'esercito dell'Impero romano
 TUTOR – linguaggio di programmazione per il sistema informatico PLATO

Altri progetti